Osoby o tym nazwisku:
 Ottokár Prohászka – katolicki duchowny
 Péter Prohászka – węgierski szachista